Liga WABA znana powszechnie jako Liga Adriatycka lub Liga BTravel WABA – międzynarodowa żeńska liga koszykarska, powstała w 2001. Obecnie występują w niej zespoły z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Macedonii, Czarnogóry, Serbii, Słowenii i Turcji. W przeszłości występowały w niej drużyny z Austrii, Węgier, Włoch i Chorwacji. Od 2012 rozgrywana jest także liga kadetek WABA, a od 2014 liga Pionir WABA.

Historia nazw ligi 
 EWWL League (2001–2003)
 EWWL Trocal League (2003–2006)
 WABA NBL (2006–2008)
 WABA Multipower (2008–2009)
 IWBL (2009–2010)
 MŽRKL (2010–2016)
 WABA League (od 2016)

Liga kadetek WABA 
W 2012 roku utworzono ligę kadetek WABA. Zwycięzcą dwóch pierwszych sezonów został chorwacki zespół Trešnjevka 2009, który pokonał drużyny Novi Zagrzeb i Crveny zvezda. W trzecim sezonie triumfowała słoweńska drużyna Triglav Kranj, która pokonała w finale Maribor.

Liga Pionir WABA 
Po sukcesie ligi kadetek zdecydowano się stworzyć także ligę pionierek. W pierwszym sezonie rozgrywek zwycięzcą został zespół Croatia 2006 z Zagrzebia, który pokonał w finale Jedinstvo Tuzla z Bośni i Hercegowiny.

Drużyny w sezonie 2017/18 
  – Beroe Stara Zagora
  – Budućnost Podgorica
  – Crvena zvezda Belgrad
  – Partizan Belgrad
  – ŽKK Kraljevo
  – Cinkarna Celje
  – SK Uniwersytet Stambulski
  – Medveščak
  – Ragusa Dubrownik
  – ŽKK Tresnjevka 2009 Zagrzeb
  – Montana 2003
  – KK Play Off Happy Sarajewo

Finały

Bilans finalistów

Nagrody

MVP

MVP Final Four

Liderki strzelczyń

Bibliografia 
 Historia ligi WABA ba waba-league.com 
 WABA na eurobasket.com 

Ligi koszykarskie
Koszykówka w Słowenii
Koszykówka w Serbii
Koszykówka w Czarnogórze
Koszykówka w Macedonii Północnej
Koszykówka w Bośni i Hercegowinie
Koszykówka w Turcji